Tjärnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora tjärnet, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Västra tjärnet, sjö i Falkenbergs kommun,  (1,7 ha)
Östra tjärnet, sjö i Falkenbergs kommun,  (2,9 ha)
Stora Tjärnet, Västergötland, sjö i Mölndals kommun, 
Tjärnet (Sätila socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Tjärnet (Älvsereds socken, Västergötland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Tjärnet (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun, 
Tjärnet, Bohuslän, sjö i Strömstads kommun, 
Lilla tjärnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Stora tjärnet, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Det långa tjärnet, sjö i Årjängs kommun,  (1,2 ha)
Lilla tjärnet (Köla socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1,5 ha)
Lilla tjärnet (Långseruds socken, Värmland), sjö i Säffle kommun,  (3,3 ha)
Nolare tjärnet, sjö i Arvika kommun,  (21 ha)
Sönnre tjärnet, sjö i Arvika kommun,  (27,6 ha)
Tjärnet, Värmland, sjö i Säffle kommun,

Se även
Tjärnen
Tärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn